Regionale studentenkring Hesbania (VUB) aan de Vrije Universiteit Brussel
De Latijnse benaming voor Haspengouw